Franciaország
Saint-Saëns, település Seine-Maritime megyében

Egyéb
Camille Saint-Saëns, francia zeneszerző